Камышеватое — топоним.

Россия 
 Камышеватое — село в Алексеевском районе Белгородской области

Украина 
 Камышеватое — село в Мангушском районе Донецкой области.
 Камышеватое — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.